.460 (0.460, 0,460) — початок назв чотирьох патронів:
 .460 Weatherby — гвинтівкового (США, 1958 рік);
 .460 Smith and Wesson — револьверного (США, 2005 рік);
 .460 Steyr — гвинтівкового (Австралія, 2002 рік).
 .460 Rowland